На цій сторінці наведено список птерозаврів — літаючих ящерів часів мезозойської ери.

A 
Aerodactylus
Aerodraco
Aerotitan
Aetodactylus
Afrotapejara
Alamodactylus
Alanqa
Albadraco
Alcione
Allkaruen
Altmuehlopterus
Amblydectes
Angustinaripterus
Anhanguera
Anurognathus
Apatorhamphus
Aralazhdarcho
Arambourgiania
Araripedactylus
Araripesaurus
Archaeoistiodactylus
Ardeadactylus
Argentinadraco
Arthurdactylus
Arcticodactylus
Aurorazhdarcho
Austriadactylus
Austriadraco
Aussiedraco
Avgodectes
Aymberedactylus
Azhdarcho

B 
Bakonydraco
Balaenognathus
Banguela
Barbaridactylus
Barbosania
Batrachognathus
Beipiaopterus
Bellubrunnus
Bennettazhia
Bergamodactylus
Bogolubovia
Boreopterus
Brasileodactylus

C 
Cacibupteryx
Caelestiventus
Caiuajara
Camposipterus
Campylognathoides
Carniadactylus
Cascocauda
Cathayopterus
Caulkicephalus
Caupedactylus
Caviramus
Cearadactylus
Changchengopterus
Chaoyangopterus
Cimoliopterus
Coloborhynchus
Comodactylus
Cretornis
Criorhynchus
Cryodrakon
Ctenochasma
Cuspicephalus
Cycnorhamphus

D 
Daohugoupterus
"Daitingopterus": nomen vanum; тепер Germanodactylus rhamphastinus/Altmuehlopterus
Darwinopterus
Dawndraco
Dearc
Dendrorhynchoides
Dermodactylus
Dimorphodon
Diopecephalus
Domeykodactylus
Doratorhynchus
Dorygnathus
Douzhanopterus
Draigwenia
Dsungaripterus

E 
Elanodactylus
Eoazhdarcho
Eopteranodon
Eosipterus
Epapatelo
Eudimorphodon
Eurazhdarcho
Europejara

F 
FaxinalipterusFeilongusFenghuangopterusFerrodracoForfexopterus G GallodactylusGegepterusGeosternbergiaGermanodactylusGladocephaloideusGnathosaurusGuidracoGwawinapterus H HamipterusHaopterusHarpactognathusHatzegopteryxHerbstosaurusHongshanopterusHuanhepterusHuaxiadracoHuaxiapterus I Iberodactylus
Ikrandraco
Ingridia: молодший синонім Tupandactylus
Istiodactylus

J 
Javelinadactylus
Jianchangnathus
Jianchangopterus
Jeholopterus
Jidapterus

K 
Kariridraco
Keresdrakon
Kepodactylus
Klobiodon
Kryptodrakon
Kunpengopterus

L 
Lacusovagus
Laopteryx
Leptostomia
Liaodactylus
Liaoningopterus
Liaoxipterus
Lingyuanopterus
Linlongopterus
Lonchodectes
Lonchodraco
Lonchognathosaurus
Longchengpterus
Luchibang
Ludodactylus
Luopterus

M 
Maaradactylus
Mesadactylus
Microtuban
Mimodactylus
Mistralazhdarcho
Moganopterus
Montanazhdarcho
Muzquizopteryx
Mythunga

N 
Navajodactylus
Nemicolopterus
Nesodactylus
Nicorhynchus
Ningchengopterus
Noripterus
Normannognathus
Nurhachius
Nyctosaurus

O 
Ordosipterus
Orientognathus
Ornithocheirus
Ornithostoma
Otogopterus

P 
Pachagnathus
Pangupterus
Parapsicephalus
Peteinosaurus
"Phobetor": молодший синонім Noripterus
Phosphatodraco
Piksi
Plataleorhynchus
Prejanopterus
Preondactylus
Pricesaurus
Pteranodon
Pterodactylus
Pterodaustro
Pterofiltrus
Pterorhynchus
Puntanipterus

Q 
Qinglongopterus
Quetzalcoatlus

R 
Radiodactylus
Raeticodactylus
Rhamphinion
Rhamphocephalus
Rhamphorhynchus

S 
Santanadactylus
Scaphognathus
Seazzadactylus
Sericipterus
Serradraco
Shenzhoupterus
Simurghia
Sinomacrops
Sinopterus
Siroccopteryx
Sordes

T 
Tacuadactylus
Tapejara
Targaryendraco
Tendaguripterus
Tethydraco
Thalassodromeus
Thanatosdrakon
Thapunngaka
Tropeognathus
Tupandactylus
Tupuxuara

U 
Uktenadactylus
Unwindia
Utahdactylus: nomen dubium

V 
Vectidraco
Vesperopterylus
Volgadraco

W 
 Wenupteryx
 Wightia
 Wukongopterus
"Wyomingopteryx": nomen nudum

X 
Xericeps

Y 
Yelaphomte
Yixianopterus

Z 
Zhejiangopterus
Zhenyuanopterus

Галерея

Джерела

Посилання 
 

Птерозаври